Рурак — украинская фамилия. Известные носители:
 Рурак, Елена Владимировна (1972) — украинская легкоатлетка, тренер. Участница Олимпиады в 1996 и 2000 годах в беге на 400 метров
 Рурак, Константин Михайлович (1974) — украинский легкоатлет, тренер;